Инкорпорация  — включение меньших объектов в состав большего.

 Инкорпорация (право) — вид систематизации нормативных актов.
 Инкорпорация (лингвистика) — явление в языке.

Примечания